Фьорано — гоночная трасса, расположенная на границе Маранелло и Фьорано-Моденесе в Италии. Принадлежит компании Ferrari и находится в непосредственной близости от её заводов. Является официальным тест-треком компании, на котором тестируются дорожные и гоночные машины.

Рекорд трассы был установлен в 2004 году Михаэлем Шумахером на болиде Формулы-1 Ferrari F2004. 3021 метр немец проехал за 55 секунд и 999 тысячных.

Рекорды круга

Ссылки 

 Рекорды трассы

Фьорано
Фьорано
Спортивные сооружения Эмилии-Романьи